Первое правительство Рамадье́ — кабинет министров, правивший Францией с 22 января по 21 октября 1947 года, в период Четвёртой французской республики, в следующем составе:

 Поль Рамадье — председатель Совета министров;
 Морис Торез — вице-председатель Совета министров;
 Жорж Бидо — министр иностранных дел;
 Поль Косте-Флоре — военный министр (22 января — 4 мая — Франсуа Бийу);
 Луи Жакино — морской министр;
 Андре Марозелли — министр авиации;
 Эдуар Депрё — министр внутренних дел;
 Робер Шуман — министр финансов;
 Андре Филипп — министр национальной экономики;
 Робер Лакост — министр промышленной продукции;
 Амбруаз Круаза — министр труда и социального обеспечения;
 Андре Мари — министр юстиции;
 Марсель Эдмон Нежелен — министр национального образования;
 Франсуа Миттеран — министр по делам ветеранов и жертв войны;
 Франсуа Танги-Прижен — министр сельского хозяйства;
 Пьер Бурдан — министр по делам молодежи, искусств и литературы;
 Мари Муте — министр заморских территорий;
 Жюль Мок — министр общественных работ и транспорта;
 Жорж Марран — министр здравоохранения и народонаселения;
 Шарль Тийон — министр восстановления и градостроительства;
 Жан Летурно — министр торговли;
 Феликс Гуэн — министр планирования;
 Марсель Роклор — государственный министр;
 Ивон Дельбос — государственный министр.

Изменения
 4 мая 1947 — Пьер-Анри Тежен наследует Торезу как вице-председатель Совета министров. Другие министры-коммунисты (Круаза, Марран, Тийон и Бийу) также подают в отставку.
 9 мая 1947 — Даниель Мейер наследует Круаза как министр труда и социального обеспечения. Робер Прижен наследует Маррану как министр здравоохранения и народонаселения. Жан Летурно наследует Тийону как министр восстановления и градостроительства. Эжен Тома входит в кабинет как министр почт.
 11 августа 1947 — Робер Лакост наследует Летурно как министр торговли, становясь при этом министром торговли и промышленности.

См. также 
 Правительства Четвёртой французской республики

Правительства Четвёртой республики